Ка́рппинен () — финская фамилия. Известные носители:

 Карппинен, Клаэс (1907—1992) — финский лыжник.
 Карппинен, Мика (род. 1971) — финский музыкант.
 Карппинен, Пертти (род. 1953) — финский гребец.
 Карппинен, Сами (род. 1971) — финский рок-музыкант.